Marcos Chiesa (São Paulo, 24 de junho de 1967), mais conhecido como Bola ou, menos frequentemente, Boleta ou Bolassa, é um biólogo, empresário, produtor, radialista, humorista e youtuber brasileiro. Se tornou conhecido nacionalmente através do programa Pânico na TV.

Bola é conhecido por sua sinceridade, por sua suposta falta de humor, o que não passa de um personagem interpretado por ele mesmo, já que toda a equipe já revelou o respeito e admiração que todos têm por ele, e principalmente pela sua cômica risada.

Biografia 
Formado em Biologia pela Universidade de Santo Amaro, Marcos Chiesa trabalhou como humorista nos programas Caldeirão do Huck, Ratinho Livre e Programa do Ratinho, mas ganhou reconhecimento e destaque no humorístico Pânico na TV e posteriormente no Pânico na Band. Chiesa anunciou em 5 de março de 2018 sua saída oficial da Jovem Pan e do programa Pânico na Rádio, após 25 anos ao lado de Emílio Surita.

Em agosto de 2018, assume juntamente com Carlos Alberto da Silva (Carlinhos) o programa "Bola, vai no meu lugar?". Produzido para o aplicativo PlayPlus da RecordTV. No mesmo ano, foi jurado do talent show Canta Comigo Especial, que foi um especial do programa de fim de ano com os jurados sendo os funcionários da Record.

Em junho de 2021, ao lado de Márvio Lúcio (Carioca), criaram o programa de podcasting "Ticaracaticast", disponível em todas plataformas digitais na internet. A dupla promete que o podcast será autêntico, saudosista e muito bem humorado, assim como eram no Pânico. Com o estúdio em São Paulo, o Ticaracaticast tem o objetivo de trazer convidados para bate-papos descontraídos, indo ao ar toda terça e quinta. 

Em 2022, foi contratado pelo Grupo Record para integrar a equipe de transmissão do Campeonato Paulista, neste ano transmitido com exclusividade pela Record TV. Participa de uma transmissão paralela à da TV, disponível no Portal R7 e na plataforma PlayPlus, atuando como comentarista ao lado do narrador Sílvio Luiz e de seu companheiro de Ticaraticast, Carioca.

Filmografia

Televisão

Internet

Rádio 

Naturais da cidade de São Paulo
Biólogos de São Paulo
Empresários do estado de São Paulo
Produtores de televisão do Brasil
Humoristas do estado de São Paulo
Radialistas de São Paulo
Programa Pânico
Pessoas da Jovem Pan